Mündelein ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Mündelein (* 1969), deutscher Gitarrist und Komponist
 Franz Mündelein (1857–1926), deutscher Architekt, Kirchenbaumeister

Siehe auch:
 George Mundelein (1872–1939), US-amerikanischer Erzbischof von Chicago und Kardinal